Salem’s Lot steht für

 Brennen muss Salem, Buch von Stephen King mit Originaltitel
 Brennen muss Salem (Film), Minifernsehserie aus dem Jahr 1979
 Salem’s Lot (Radiodrama), BBC-Radiodrama aus dem Jahr 1995
 Salem’s Lot – Brennen muss Salem, Horrorfilm aus dem Jahr 2004
 Salem’s Lot (Film), Horror-Thriller von Gary Dauberman aus dem Jahr 2022